Alexandre Dumas (1802 – 1870) – pisarz i dramaturg francuski
 Alexandre Dumas (syn)  (1824 – 1895) – pisarz i dramaturg francuski
 Alexandre Dumas (stacja metra) – w Paryżu
 Thomas Alexandre Dumas (1762 – 1806) – generał francuski, ojciec pisarza Aleksandra Dumasa